Egerton puede hacer referencia a:

Lugares 
 Canadá:
 Egerton, una comunidad en la provincia de Nueva Escocia.

 Inglaterra:
 Egerton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Cheshire.
 Egerton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent.
 Egerton, un pueblo en el condado del Gran Mánchester.

Personas 
 George Egerton, seudónimo de Mary Chavelita Dunne Bright (1859–1945), una escritora y feminista irlandesa. 
 Tamsin Egerton (1988), una actriz británica.

Otros 
 Evangelio Egerton, nombre que recibe un conjunto de cinco fragmentos papiráceos de un códice que contienen un evangelio.
 Universidad Egerton, en Kenia.